The Door (Steve Lacy), een muziekalbum uit 1989 van Steve Lacy
 The Door (Keb' Mo'), een muziekalbum uit 2000 van Keb' Mo'
 The Door (Mathias Eick), een muziekalbum uit 2008 van Mathias Eick
 The Door (Turin Brakes), een single uit 2001 van Turin Brakes
 The Door (2012), een film onder regie van István Szabó
 The Door (2013), een film onder regie van Matthew Arnold